

Miejscowości 
 Gęsina – wieś w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Brzeźnio
 Gęsina – osada w województwie opolskim, w powiecie głubczyckim, w gminie Kietrz

Inne 
 Gęsina – rodzaj mięsa